21. århundrede – 22. århundrede – 23. århundrede – andre århundreder

Det 22. århundrede består af årene 2101 til 2200, og forveksles således let med 2100-tallet, der består af årene 2100 til 2199.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder